Schugsten ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:

 Schugsten (nördliches Gut), bis 1938 Norgehnen, Kreis Fischhausen/Samland, heute Schatrowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Schugsten (südliches Gut), Kreis Fischhausen/Samland, heute Berjosowka, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad